Премия «Пэксан» за лучшую женскую роль (телевидение) (, конц. Пэксан йесуль тэсан ТВ пумун ёджа чхвеусу ёнгисан) — ежегодная награда премии Пэксан, присуждаемая с 1974 года. Награда вручается на церемонии, организованной Ilgan Sports и JTBC, филиалами JoongAng Ilbo в Сеуле.

Наибольшее количество побед в данной категории одержали  (1993, 2003, 2013 и 2020),  (1975, 1979, 1984, 1994) и  (1976, 1978, 1979, 1989). Наибольшее количество номинаций в данной категории получили  (1993, 2003, 2004, 2008, 2013, 2020) и  (1976, 1978, 1979, 1989, 2009, 2019).

В 2022 году премии «Пэксан» в категории «Лучшая женская роль» удостоена Ким Тхэ Ри, исполнительница роли фехтовальщицы На Хи До в сериале «Двадцать пять, двадцать один».

Лауреаты и номинанты

1970-е

1980-е 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|
! width="300"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Телесериал
!Оригинальное название
! width="275px"|Роль
! Канал
! Примечание
|-
|align="center" |1980
(16-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ Ким Мин Джа
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Одинокая измена
|align="center"  style="background:#FAEB86" |고독한 관계
|align="center"  style="background:#FAEB86" |
|align="center"  style="background:#FAEB86" |TBC
|
|-
| rowspan="2" style="background:#fff" align="center" |1981
(17-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Озорная миледи|align="center"  style="background:#FAEB86" |교동마님
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Принцесса Мунджон
|align="center"  style="background:#FAEB86" |MBC
|
|-
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Ыльхва|align="center"  style="background:#FAEB86" |을화
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Ыль Хва
|align="center"  style="background:#FAEB86" |KBS
|
|-
| rowspan="2" style="background:#fff" align="center" |1982
(18-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Ноктюрн|align="center"  style="background:#FAEB86" |야상곡
|align="center"  style="background:#FAEB86" |
|align="center"  style="background:#FAEB86" |MBC
|
|-
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ Хван Чон А
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Умный профессор|align="center"  style="background:#FAEB86" |재치선생
|align="center"  style="background:#FAEB86" |
| rowspan="2" style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | KBS
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1983
(19-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ Ли Гён Чин
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Лестница счастья|align="center"  style="background:#FAEB86" |행복한 계단
|align="center"  style="background:#FAEB86" |
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1984
(20-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★  
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Новорождённый|align="center"  style="background:#FAEB86" |간난이
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Халь Мо Ни
| rowspan="3" style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | MBC
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1985
(21-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Любовь и правда|align="center"  style="background:#FAEB86" |사랑과 진실
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Ли Хё Сон
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1986
(22-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Серебряная трава|align="center"  style="background:#FAEB86" |억새풀
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Ким Си
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1987
(23-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Непредвиденная удача|align="center"  style="background:#FAEB86" |노다지
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Чхве Силь Тан/О Со Хи
|style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | KBS
|
|-
|style="background:#fff" align="center" |1988
(24-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ Ким Чон
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Любовь и амбиция|align="center"  style="background:#FAEB86" |사랑과 야망
|align="center"  style="background:#FAEB86" |
|style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | MBC
|
|-
| rowspan="3" style="background:#fff" align="center" |1989
(25-я)
|
|align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Земля|align="center"  style="background:#FAEB86" |토지
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Им И Не
|style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | KBS
|
|-
| rowspan="2" align="center" | 
| rowspan="2" align="center"  style="background:#FAEB86" |★ 
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Зимняя мгла|align="center"  style="background:#FAEB86" |모래성
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Со Мён Э
| rowspan="2" style="background:#fff" align="center"  style="background:#FAEB86" | MBC
|
|-
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Песчаный замок|align="center"  style="background:#FAEB86" |겨울 안개
|align="center"  style="background:#FAEB86" |Чан Хён Чу
|
|}

 1990-е 

 2010-е 

 2020-е 

 Рекорды и достижения 

 Многократные лауреаты 
  (1993, 2003, , )
  (1975, 1979, 1984, 1994)
  (1976, 1978, 1979, 1989)
  (1982, 1997, 2000)
  (1990, 1993)
  (, )
  (1996, )
 Ким Юн Гён (1977, 1995)

 Обладательницы премии «Пэксан» за лучшую женскую роль в обеих категориях 
Три актрисы, получившие премии «Пэксан» за главную роль в категории «Телевидение», были также признаны лучшими актрисами в категории «Кинематограф».Ниже полужирным золотым шрифтом отмечены годы получения награды в категории «Телевидение».  (1975, 1976)
 Сон Йе Джин (2007, 2009)
  (2007, 2019)

 Многократные номинанты Ниже полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.6 номинаций
  (1976, 1978, 1979, 1989, 2009, 2019)
  (1993, 2003, 2004, 2008, 2013, 2020)

5 номинаций
  (1996, 2014, 2016, 2020, 2022)
  (2002, 2006, 2008, 2012, 2016)

4 номинации
  (1975, 1979, 1984, 1994)
  (1990, 1993, 2001, 2003)

3 номинации
  (1982, 1997, 2000)
  (2004, 2007, 2011)
  (2005, 2013, 2016)
  (2006, 2012, 2018)
  (2010, 2013, 2018)
  (2013, 2014, 2018)

2 номинации
 Ким Юн Гён (1977, 1995)
  (2002, 2011)
 Хан Йесыль (2007, 2009)
  (2007, 2008)
 Сон Йе Джин (2007, 2020)
  (2009, 2014)
 Ким Со Ён (2010, 2021)
 Кон Хё Джин (2012, 2020)
 Пак Син Хе (2015, 2017)
 Син Хе Сон (2018, 2021)
 Ли Чжи Ын (2019, 2020)
 Ким Тхэ Ри (2019, 2022)

 Двойные номинанты 
Одна актриса была номинирована на премию «Пэксан» за лучшую роль и роль второго плана.Ниже полужирным золотым шрифтом отмечены годы получения награды в категории «Телевидение».''

  (2016, 2017, 2018)

Другие достижения 
Три сериала имеют наибольшее количество номинаций на премию «Пэксан» в категории «Лучшая женская роль»:
 Леди дворца (2002) — 2 номинации
  (2015) — 2 номинации
 Небесный замок (2019) — 2 номинации

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Baeksang Arts Awards Nominees and Winners Lists
 Baeksang Arts Awards Winners Lists
 Официальный сайт премии «Пэксан» за лучшую женскую роль (телевидение)

Премия «Пэксан» (телевидение)
Награды актрисам